Peluffo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, è specifico del savonese, in particolare della zona compresa tra Vado Ligure e Finale Ligure.

Potrebbe derivare da un soprannome dialettale.

In Italia conta circa 174 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani